Barbus fasciolatus Günther, 1868, holotyp: BMNH 1851.12.27.185 – synonim Puntius semifasciolatus (brzanka zielona)
 Barbus fasciolatus Günther, 1868, holotyp: BMNH 1864.7.13.63 – brzana tygrysia

Przypisy